Brooks Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Brooks Island (Idaho)
 Brooks Island (Kalifornien)
 Brooks Island (Minnesota)
 Brooks Island (Tennessee)
 Brooks Island (West Virginia)

auf den Bermudas:
 Brooks Island (Bermuda)